Kup Hrvatske u softbolu 2004. godine.

Rezultati

Konačni redoslijed 

 Novi Zagreb Giants
 Medvednica - Mrki medvedi (Zagreb)
 Princ (Sesvetski Kraljevec)

Osvajač kupa Hrvatske u softbolu za 2004. je momčad zagrebačkih Novi Zagreb Giantsa.

Kup Hrvatske u softbolu